Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2011 war die 13. Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 20. bis 23. Oktober 2011 in Kiew statt. Die ukrainische Hauptstadt war nach 2007 zum zweiten Mal Austragungsort der WM.

Weltmeister wurde nach 2003 zum zweiten Mal der Ukrainer Jaroslaw Wynokur, der im Finale den Armenier Armen Gabrielian mit 7:3 besiegte. Den dritten Platz belegten Jaroslaw Tarnowezkyj und Widschai Drangoi. Titelverteidiger war der Kirgise Kanybek Sagynbajew, der in der Runde der letzten 64 gegen Alibek Omarow ausschied.

Modus 
Die 103 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 64 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.

Vorrunde 
Die folgenden Spieler schieden in der Vorrunde aus:
 1. Verliererrunde (97.–103. Platz)
  Daniil Chajet
  Sergei Goryslawez
  Serhij Petrasch
  Daniil Piliptschuk
  Marsel Savel
  Boris Sljussar
  Mowlam Tschalyjew
 2. Verliererrunde (65.–96. Platz)

Finalrunde

Einzelnachweise 

2011
Billardveranstaltung 2011
Billardturnier in Kiew